Földrajzi nevek
Mat, folyó Albániában
Mat, község Albániában
Mat, egykori kerület Albániában

Rövidítések
Magyar Autonóm Tartomány (MAT), közigazgatási egység Romániában (1952–1960)
Makedonszki Aviotranszport (MAT), macedón légitársaság
Moghreb de Tétouan (MAT), marokkói sportklub